Příjmení Wichterle nosí více osobností:

 František Wichterle (1840–1891) – český podnikatel, dědeček Hany a Otty, spoluzakladatel firmy Wikov (Wichterle a Kovářík)
 Hana Wichterlová (1903–1990) – česká sochařka, sestra Otty a vnučka Františka
 Otto Wichterle (1913–1998) – český vědec a vynálezce, bratr Hany a vnuk Františka

jiný význam
 Wichterle (planetka) – asteroid hlavního pásu označený (3899) Wichterle, objevený Kleti v roce 1982 a v roce 1993 pojmenovaný po Otto Wichterlem

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
České rodiny